28-я авиационная дивизия (28-я ад) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История наименований 
 28-я авиационная дивизия;
 ВВС 10-й армии;
 215-я смешанная авиационная дивизия;
 215-я истребительная авиационная дивизия;
 215-я Танненбергская истребительная авиационная дивизия;
 215-я Танненбергская Краснознамённая истребительная авиационная дивизия.

История 
28-я авиационная дивизия сформирована в августе 1940 года в Забайкальском военном округе на основании решения СНК СССР, где находилась до июня 1941 г.

В составе действующей армии: с 16 июля 1941 г. дивизия впервые введена в бой. В четырех ее полках насчитывалось 80 СБ и 29 И-16. Два месяца соединение, в составе которого имелось немало хорошо подготовленных экипажей, вело неравные бои на Западном фронте, после чего 17 сентября 1941 г. было отведено на переформирование.

В сентябре 1941 г. входила в состав ВВС Брянского фронта.

С 22 ноября 1941 г. дивизия вновь приступила к боевым действиям, располагая 14 Як-1, 11 Р-5 и 18 У-2; средний уровень летной подготовки личного состава был теперь заметно ниже, чем летом. К концу декабря численный состав дивизии сократился до размеров полка.

С начала января 1942 г. была подчинена авиационной группе генерала Е.М.Николаенко.

25 января 1942 года 28-я авиационная дивизия на основании Приказа НКО СССР преобразована в ВВС 10-й армии.

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:

Командный состав 
Командир дивизии

Военные комиссары

Андреев Михаил Иванович полковой комиссар 14.09.1940—19.07.1941

Сухачев Михаил Николаевич полковой комиссар 19.07.1941—15.09.1941

Суслов Сергей Леонидович старший батальонный комиссар 09.1941—25.01.1942

Начальники политотдела

Сухачев Михаил Николаевич полковой комиссар 14.09.1940—19.07.1941

Суслов Сергей Леонидович батальонный комиссар 08.08.1941—27.11.1941

Рейдин Максим Иванович старший батальонный комиссар 05.12.1941—25.01.1942

Заместитель начальника политотдела

Ермаков Иван Филиппович майор

Начальник штаба

Карякин Георгий Максимович подполковник

Военком штаба

Вакуров Иван Степанович старший политрук (батальонный комиссар)

Заместитель начальника штаба

Никитин подполковник

Помощник начальника штаба по оперативной части

Григас старший лейтенант (с 1942 г. капитан)

Помощник начальника штаба по разведке

Курносов Семен Алексеевич капитан

Участие в сражениях и битвах 
 Смоленское сражение — с 16 июля 1941 года по 10 сентября 1941 года
 Московская битва — с 22 ноября 1941 года по 25 января 1942 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия 
 Страница 28-й сад. В. Савончик 

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году